Кинематограф Казахстана — киноискусство и киноиндустрия Казахстана.

Зарождение кинематографа в Казахстане 
Первый киносеанс на территории Казахстана состоялся 22 июня 1910 года в Верном (ныне Алма-Ата), в здании будущего кинотеатра «Марс». В том же году в Кокшетау появился первый летний кинотеатр. В следующем, 1911 году в Верном появился «Электротеатр XX век» — первый регулярно работающий кинотеатр. Однако это были исключительно коммерческие проекты, которые не привели ни к распространению киноискусства, ни к созданию киноиндустрии. В 1930-е годы были построены крупные кинотеатры: в Алматы — «Алма-Ата», «Алатау», «Ударник»; в Караганды — «Казахстан», «Шахтер», в Кызыл-орде — «Аман-гельды».

Первые шаги в сторону создания казахстанского кино состоялись в 1925 году, когда была проведена хроникальная съёмка V съезда Советов республики, проходившего в Кзыл-Орде. В том же году появился первый документальный фильм о Казахстане «Пятая годовщина КазАССР», выпущенный ленинградской студией «Совкино».

В 1929 году в Алма-Ате была создана первая киностудия, являвшаяся производственным отделением Всероссийского треста «Востоккино» (в 1934—1935 годах — «Востокфильм»). Были построены лаборатория, монтажная, мультипликационная студия и цех по съёмке надписей. Отделение самостоятельно выпустило несколько хроникальных киножурналов под общим названием «Последние известия». Выпускались отдельные короткометражные документальные фильмы-очерки, среди которых «Кооперация в аулах» (о изменении быта казахов), «Новая столица» (об Алма-Ате), «Кызыл Аскер», «На джайлау» (о работе передвижных «красных юрт», занимавшихся ликбезом и продвижением культуры среди кочевых казахов), «Алма-Ата и её окрестности», «Прибытие первого поезда в Алма-Ату», «Школы ликбеза». Наибольшую же популярность обрёл документальный фильм «Турксиб» (реж. В. Тюрин).

Однако хотя организаторы алма-атинского отделения треста «Востоккино» планировали создание полноценной автономной киностудии на его базе, уже в 1931 году отделение было закрыто. Причиной тому оказались слабость технической базы и отсутствие сценариев.

Тем не менее, в 1934 году была организована Алма-Атинская студия кинохроники. Начался регулярный выпуск киножурнала «Советский Казахстан» и документальных фильмов. В Москве было начато дублирование советских фильмов на казахский язык.

Первые связанные с Казахстаном фильмы 
В 1928 году на «Совкино» был снят «Мятеж» — первый художественный фильм на казахстанском материале, экранизация одноимённого романа Д. Фурманова (режиссёр С. Тимошенко). В 1935 году на «Мосфильме» по роману И. П. Шухова «Ненависть» снят художественный фильм «Вражьи тропы» (режиссёр И. Правов). Трест «Востоккино» выпустил художественные фильмы «Джут» (1931) и «Тайна Каратау» (1932).

В 1938 году на «Ленфильме» был снят фильм «Амангельды», который считается первым казахским художественным фильмом. Его сценарий, созданный Б. Майлиным и Г. Мусреповым совместно с Вс. Ивановым, стал первой кинодраматургической работой казахстанских писателей. Режиссёром фильма стал М. Левин, исполнителем заглавной роли — Е. Умурзаков. Фильм обрёл огромную популярность в Казахской ССР, а его создатели были награждены Почётными грамотами Верховного Совета Казахской ССР. Затем М. Ауэзов пишет киносценарий историко-революционного фильма «Райхан» (1940).

Казахстанский кинематограф в годы Великой Отечественной войны 
В 1941 году на основании Постановления Совета Народных комиссаров Казахской ССР № 762 от 12 сентября 1941 года была организована Алма-Атинская киностудия художественных фильмов. 15 ноября 1941 года Алма-Атинская киностудия слилась с эвакуированными в Казахстан киностудиями «Мосфильм» и «Ленфильм» в Центральную Объединённую киностудию (ЦОКС), которая работала в Алма-Ате до 1944 года и выпускала в годы войны 80 % всех отечественных художественных фильмов. В частности, в павильонах ЦОКС были сняты обе серии фильма «Иван Грозный» С. Эйзенштейна и проходил финальный этап съёмок фильма «Свинарка и пастух» И. Пырьева.

Казахстанской тематике посвящены снятые на ЦОКС художественные фильмы «Белая роза» и «Батыры степей» (другое название — «Песнь о великане»), новелла «Сын бойца» из «Боевого киносборника № 12», фильм-концерт «Под звуки домбр». В создании сценария фильма «Батыры степей» принимал участие казахский писатель А. Тажибаев, новеллы «Сын бойца» — Г. Мусрепов. Фильм «Белая роза», увидевший свет в 1942 году, считается первой казахской кинокомедией (режиссёр Ефим Арон, в ролях: Шакен Айманов, Нурсулу Тапалова, Серке (Сералы) Кожамкулов и др.).

25 января 1944 года Алма-Атинская киностудия была переименована в Алма-Атинскую киностудию художественных и хроникально-документальных фильмов. В 1945 году после реэвакуации «Мосфильма» и «Ленфильма» Алма-Атинская киностудия художественных и хроникально-документальных фильмов начала работать самостоятельно.

На Алма-Атинской студии кинохроники во время войны трудились известные советские документалисты: Д. Вертов (снявший в Алма-Ате две киноленты — «Тебе, фронт» (1943) и «В горах Ала-Тау» (1944)), И. Венжер, А. Ованесова, Я. Посельский, М. Слуцкий и другие. Были выпущены свыше 40 полнометражных и 10 короткометражных документальных кинофильмов. Документальная киноиндустрия выполняла важную идеологическую нагрузку и формировалась из государственной позиции: политическая агитация, пропаганда образа жизни и успехов, просвещения и т. д..

Кинематограф Казахской ССР в послевоенное время 
В годы войны, благодаря общению с москвичами и ленинградцами — выдающимися мастерами советского кино, удалось подготовить кадры национального кинематографа, которые продолжили работу после реэвакуации учителей. В 1945 году режиссёры Г. Рошаль и Е. Арон по сценарию М. Ауэзова сняли фильм «Песни Абая» — первый национальный фильм послевоенного Казахстана.

В 1952 году вышел фильм Е. Дзигана «Джамбул», снятый по сценарию А. Тажибаева и Н. Погодина. Главную роль в фильме сыграл Ш. Айманов, впоследствии прославившийся не только как актёр, но и как выдающийся режиссёр. С фильма-спектакля «Поэма о любви», снятого Аймановым в 1954 году по сценарию Г. Мусрепова, начинается регулярный выпуск художественных фильмов на Алма-Атинской киностудии. Большинство из них были посвящены современности, колхозному быту, освоению целины. Активно разрабатывалась и историко-революционная тематика.

Наиболее значимые фильмы 1950-х годов — «Мы здесь живём», «Наш милый доктор» (режиссёр Ш. Айманов), «Дочь степей» (режиссёры Ш. Айманов, К. Гаккель), «Его время придёт», комедия «Возвращение на землю» (1959) (режиссёр обоих фильмов — М. Бегалин), «Ботагоз» (режиссёр Е. Арон), «Мы из Семиречья» (режиссёр С. Ходжиков), комедия «Девушка-джигит» (1956; режиссёр П. Боголюбов). В этот период снимались как драматические фильмы («Его время придёт», посвящённый Чокану Валиханову), так и музыкальные комедии («Наш милый доктор», «Песня зовёт» о жизни «поющего аула» и любви сельчан к искусству).

Видные казахские драматурги 1950-х годов — Ш. Хусаинов, B. Абызов, Д. Снегин, в 1960-е годы — писатели О. Сулейменов («Земля отцов»), А. Тарази («Следы уходят за горизонт», «Выстрел на перевале Караш»), Л. Таигенов, А. Сацкий («Сказ о Матери»), К. Мухамеджанов, Л. Варшавский («Алдар-Косе», при участии Ш. Айманова), К. Искаков («Дорога в тысячу вёрст»).

9 января 1960 года Алма-Атинская киностудия была переименована в киностудию «Казахфильм». 8-9 января 1963 года состоялся Первый Учредительный съезд Союза кинематографистов Казахстана. 28 мая 1963 года был создан Государственный Комитет Совета Министров Казахской ССР по кинематографии — Госкино Казахской ССР.

Режиссёры Айманов, Бегалин и Ходжиков оставались главными фигурами казахстанского кинематографа и в 1960-е годы. Проблематика фильмов продолжает расширяться. В частности, в фильмах на революционную тематику противники советского строя (классовые враги — баи) начинают показываться уже не карикатурно и с откровенным осуждением, а как герои сложной и трагической судьбы. К таким новаторских образам «отрицательных» героев можно отнести бая Жунуса из фильма А. Карсакбаева «Тревожное утро» и бая Жарас-бая из фильма киргизского режиссёра Б. Шамшиева «Выстрел на перевале Караш» (по мотивам повести М. Ауэзова). Всё большее внимание режиссёры уделяют фильмам-биографиям, таким как «За нами Москва» (1967, о Бауыржане Момышулы), «Песнь о Маншук» (1969, о Маншук Маметовой), «Брат мой» (1972, о Гани Муратбаеве), «Күш атасын танымас» (1985, о борце Кажымукане), «Снайперы» (1985, об Алие Молдагуловой), «Султан Бейбарс» (1989, о султане Бейбарсе) и др.

Одним из лидеров советского кинопроката того времени стал «Конец атамана» — последняя работа Ш. Айманова, законченная в 1970 году. Среди других ключевых работ этих лет — «Кыз-Жибек» (1970, режиссёр С. Ходжиков), «Меня зовут Кожа» (1963, режиссёры А. Карсакбаев и Т. Дуйсебаев), «Тревожное утро» (1966, режиссёр А. Карсакбаев), «В одном районе» (1960), «Песня зовёт» (1961), «Перекрёсток» (1963), «Алдар-Косе / Безбородый обманщик» (1964), «Земля отцов» (1966), «Ангел в тюбетейке» (1968, режиссёр всех — Ш. Айманов). Появляются и первые ленты о Великой Отечественной войне (например, снятый в 1967 году М. Бегалиным фильм «За нами Москва», посвящённый подвигу панфиловцев во время обороны Москвы).

В 1967 году на студии «Казахфильм» был снят первый мультипликационный фильм «Почему у ласточки хвост рожками» (режиссёр А. Хайдаров). Мультфильмы А. Хайдарова, Ж. Даненова, Г. Кистауова, А. Абилкасимова, Б. Омарова, Е. Абдрахманова, К. Сейдапова и др. стали важной вехой в истории казахской анимации.

К началу 1970-х годов в казахстанской кинодраматургии известную роль сыграли сценаристы из РСФСР, приобрели известность фильмы по сценариям А. Кончаловского, Э. Тропинина «Конец атамана» (реж. Ш. Айманов) и «Лютый» (реж. Т. Океев, экранизация повести М. Ауэзова), «Алпамыс идёт в школу» (автор сценария Р. Хуснутдинова, реж. А. Карсакбаев), «Транссибирский экспресс» (авторы сценария А. Адабашьян, Н. Михалков при участии А. Кончаловского, реж. Э. Уразбаев), «Кровь и пот» (экранизация одноимённого романа А. Нурпеисова, авторы сценария А. Кончаловский, Р. Тюрин, реж. А. Мамбетов, Ю. Мастюгин). Ключевыми работами казахстанских кинематографистов 1970-х — первой половины 1980-х годов также стали фильмы «Брат мой» (1972, режиссёр А. Карсакбаев), «Снайперы» (1985, режиссёр Б. Шамшиев).

В послевоенный период в Казахской ССР развилась киноиндустрия, производившая в год до восьми полнометражных художественных и более пятидесяти документальных и научно-популярных фильмов. В 1980-е годы в документальном кино проявили себя И. Вовнянко, С. Азимов, О.Рымжанов, В. Рерих, C. Махмутов и другие; документальные фильмы «Тайна раскрытой ладони» О. Абишева, «Прикосновение к вечности» А. Машанова, «Камшат» А. Сулеевой, «Необходима фотография» Ю. Пискунова, «Интервал» С. Азимова, «Город и смог» В. Татенко, «Сцены у фонтана» И. Гонопольского, «Буду защищаться сам» В. Тюлькина, «Кумшагалская история» И. Вовнянко, «Кумшагальская история» (1987), «Реквием по Аралу» (1988), «Жоктау. Хроника мёртвого моря» (1989—1990), «Полигон» (1990) представляют новое осмысление окружающей действительности. Развивается также научно-популярное кино (Л. Мухамедгалиева, B. Белялов, Э. Дильмухамедова).

Кинематограф Казахской ССР во время перестройки 
В годы перестройки был снят кинофильм «Игла», ставший знаменем всего «перестроечного» кинематографа не только Казахстана, но и Советского Союза.

1989 год принёс казахстанским режиссёрам первые призы на престижных международных кинофестивалях: лента «Прикосновение» — была показана в конкурсе Нантского кинофестиваля, «Волчонок среди людей» — во Франкфурте-на-Майне и в Лиссабоне, премьера «Влюблённой рыбки» состоялась в Нью-Йорке. Именно в этот год появилось определение «казахская новая волна».

Казахское национальное кино за рубежом стало известным с 1988—1990 годов, когда фильмы К.Салыкова «Балкон» (1988), С.Апрымова «Конечная остановка» (1989; считается, что этот фильм разрушил советские кинематографические штампы о казахском ауле, благополучной жизни на селе), Т.Теменова «Волчонок среди людей» (1988), А.Айтуарова «Прикосновение» (1989), А.Амиркулова «Гибель Отрара» (1991), Д.Омирбаева «Кайрат» (1991), А.Каракулова «Разлучница» (1991), обратили на себя внимание кинематографической общественности.

Определённую известность приобрели документальные фильмы «Невада-Казахстан» (1989), «Жана-Арка» Е. Абдрахманова (1991), «Хроника необъявленной демонстрации» А. Байгожиной и Н. Чанковой (1991).

Кинематограф независимого Казахстана 
После обретения Казахстаном независимости в 1991 г. появилась первая в Казахстане частная киностудия «Катарсис», идейным вдохновителем которой являлся Максим Смагулов, а председателем правления учредителями был избран кинорежиссёр Байтен Омаров: три из пяти кинолент, снятых в 1990 году, были сделаны на этой студии. В 1989 г. Б. Омаров ушёл из «Катарсиса», основав собственную киностудию «Оркен-фильм», на которой на кредиты банка на базе киностудии «Ялта-фильм» снял двухсерийный боевик «Восточный коридор, или Рэкет по…» Фильм был продан на первых всесоюзных кинорынках в 1991 году и стал первым не только окупившимся, но и заработавшим прибыль независимым казахстанским фильмом. Однако развал в конце 1991 г. Советского Союза, последовавшая с января 1992 г. гиперинфляция и обесценивание рубля, а также отсутствие в Казахстане какой-либо законодательной базы в отношении кино, привело к быстрому закрытию большинства частных киностудий, попытавшихся пойти путём Смагулова и Омарова.

В первые годы независимости государственная киностудия «Казахфильм» начала уделять большое внимание фильмам на историческую тематику: вышли такие исторические фильмы, как «Гибель Отрара», «Абулхаир-хан», «Абай», «Юность Жамбыла». Однако казахстанский зритель не видел «Абая» и «Юность Жамбыла» по причине не налаженной системы кинопроката. Кинокритики обвиняли «Казахфильм», что они делают ставку на фестивальное кино, снимая фильмы только для «фестивалей и кучки кинокритиков». Такие режиссёры, как Абай Карпыков, Бахыт Килибаев, Александр Баранов перебрались работать в Россию, Серик Апрымов — в США.

В начале 1990-х обратили на себя внимание фильмы Е. Шинарбаева «Место на серой треуголке» (1993), Т. Сулейменова «Стрейнджер» (1993), а также фильм С. Нарымбетова «Жизнеописание юного аккордеониста» (1994), удостоенный премии им. Жоржа и Риты Садуль французской Академии киноискусства, Государственной премии РК, независимой премии «Тарлан». В этот период в киноискусстве Казахстана обозначились несколько художественно-стилистических направлений: съёмки остросоциальных авторских фильмов — С. Апрымов, Д. Омирбаев; видеоклиповая эстетика, ориентир на массовую публику — Р. Нугманов, А. Карпыков; фильмы-ретро — С. Нарымбетов; «народное кино» — Б. Шарип, А. Амиркулов, Т. Теменов, Д. Манабай. Документальные фильмы этого периода — «Домусульманские верования и обряды казахов» Б. Каирбекова (1993), «Счастье» С. Дворцевого (1995).

В 1998 году начался перелом в развитии казахстанского кино. Начиная с 1999 года ежегодно при поддержке фонда Сорос-Казахстан проводился фестиваль молодёжного кино «Смотри по-новому», на котором демонстрировались фильмы студентов и выпускников Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова. В начале 2000-х годов по стране началось строительство кинотеатров, которые начали открываться с 2005 года: в 2009 году в стране работало 129 кинозалов, к концу 2010 года — 196. В 2005 году был снят фильм «Кочевник», который смогли увидеть и зрители Казахстана, убедившись, что отечественное кино реально существует. В 2007 году вышел фильм «Рэкетир», который собрал достаточно большую аудиторию и вызвал огромный интерес. В настоящее время казахстанский кинематограф выпускает 12-15 кинокартин в год.

В 1998 году фильм казахского кинорежиссёра Дарежана Омирбаева «Киллер» удостоился награды «Особое мнение» Каннского кинофестиваля. В 2001 году в программе «Молодое кино фестиваля» был представлен короткометражный фильм «Антиромантика» выпускника Казахской национальной академии искусств Наримана Туребаева.

На начало XXI века (2002 год) в Казахстане действовали 68 кинотеатров.

В 2010 году на киностудии «Казахфильм» были выпущены 12 документальных фильмов.

В 2013—2014 гг. выпускники Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова Эмир Байгазин и Адильхан Ержанов своими фильмами «Уроки гармонии» (2013) и «Хозяева» (2014) начинают новый этап развития казахстанского кино, поднимающего острые социальные вопросы общественной жизни.

Казахстанские кинофестивали 
В советское время в КазССР кинофестивали и киносмотры проводились в Алма-Ате: Смотр киноискусства республик Центральной Азии и Казахстана (1965); 6-й зональный кинофестиваль республик Центральной Азии и Казахстана (1969); 6 Всесоюзный кинофестиваль (1973); 8-й Всесоюзный фестиваль сельскохозяйственных фильмов (1983); 10-й Всесоюзный фестиваль телевизионных фильмов; 1 республиканский смотр-конкурс работ молодых кинематографистов «Бастау-83» (1983); 19-й Всесоюзный кинофестиваль (1986); 11-й республиканский смотр-конкурс работ молодых кинематографистов «Бастау-87» (1987); 1-й смотр-конкурс Союза кинематографистов КазССР (1989).

В поствоветское время основными кинофестивалями стали:
 Евразия
 Звёзды Шакена
 Международный кинофестиваль экшн-фильмов «Astana»
 Фестиваль казахстанского кино во Франции , ежегодно организуемый во Франции, Бельгии, Люксембурге и в других франкоязычных странах Французской Ассоциацией казахстанского кино .
 В 2005—2010 годах ежегодно проходил Республиканский студенческий кинофестиваль «Дидар», с 2011 года действует Международный фестиваль молодых кинематографистов «Бастау».

В разное время на нерегулярной основе проходил ряд достаточно крупных кинофестивалей:
 Республиканский смотр-конкурс «Казахское кино сегодня» (1993)
 1-7 марта 2011 года прошёл фестиваль документального кино «Новое документальное кино Казахстана»
 18-22 мая 2012 года прошёл первый кинофестиваль «Симург-Этно-Фест» (основной показ — этнографические и документальные фильмы), на сентябрь 2015 года было намечено проведение второго фестиваля.

Самые кассовые казахстанские фильмы 
Рейтинг самых кассовых фильмов кинопроката Казахстана. Цифры даны на февраль 2020 года.

См. также 
 Список фильмов студии «Казахфильм»

Примечания

Литература 
 Абикеева Г. Новое казахское кино. Алматы: МКФ Евразия, 1998. 156 с.
 Абикеева Г. Кино Центральной Азии (1990—2001). Алматы: Комплекс, 2001. — 342 с.
 Абикеева Г. Нациостроительство в Казахстане и других странах Центральной Азии, и как этот процесс отражается в кинематографе. — Алматы: ЦЦАК, 2006. 308 с.
 Абикеева Г. Две эпохи национального самоопределения в кино Центральной Азии: 60-е и 90-е годы. Алматы: ЦЦАК, 2006. — 116 с.
 Абикеева Г. Документальное кино Центральной Азии: две эпохи формирования национального самосознания. Алматы: ЦЦАК, 2008. −160 с.
 Ногербек Б. Кино Казахстана. — Алматы: Национальный Продюсерский Центр, 1998. 272 с.
 Ногербек Б. Экранно-фольклорные традиции в казахском игровом кино. Алматы: RUAN, 2008. — 376 с.
 Ногербек Б. На экране «Казахфильм». Алматы: RUAN, 2007. — 519 с.
 Сиранов К. Киноискусство Советского Казахстана. Алма-Ата: Казахстан, 1966. — 302 с.
 Федулин А. С., Резников Ю. Искусство, рождённое дружбой. Страницы истории казахского кино. М., 1972, с. 81.

Ссылки 
 А. Карпыкова «Казахстанский Кинематограф: прошлое, настоящее, будущее?…» 
 Е. Дьячков «Все для фронта! Все для победы!»
 Г. Абикеева «Казахский кинематограф: диаграмма выживания» 
 «Казахстанский кинематограф вырвался из застоя»
 М. Эрванд «Отечественный кинематограф ждёт новая волна молодых режиссёров» 

 
К